Tarogong kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Tarogong, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Tarogong, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar